Hsu Yu-hsiou e Benjamin Lock erano i campioni in carica e si sono confermati campioni superando in finale Oleksii Krutykh / Grigoriy Lomakin con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Peter Polansky /  Serhij Stachovs'kyj (semifinali)
  Pavel Kotov /  Vladyslav Manafov (primo turno, ritirati)

  Artem Dubrivnyy /  Denis Yevseyev (primo turno)
  Hsu Yu-hsiou /  Benjamin Lock (campioni)

Wildcard 

  Timur Khabibulin /  Beibit Zhukayev (quarti di finale)
  Kirill Kolganov /  Maksim Maslov (primo turno)

  Danil Ozernoy /  Dostanbek Tashbulatov (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

President's Cup II 2021